Adolf Scheibe (1895-1958), un physicien allemand ;
 Herbert Scheibe (1914-1991), un général est-allemand ;
 Johann Adolf Scheibe (1708-1776), un compositeur germano-danois et un critique et théoricien de la musique.

 Scheibe-Alsbach, une ancienne municipalité allemande.

Voir aussi 
 Scheibe Flugzeugbau, un fabricant de planeurs et de motoplaneurs allemand actif pendant la deuxième moitié du XXe siècle
 Scheibe SF 28 (en français, faucon biplace), un motoplaneur ainsi qu'un motoplaneur d'entraînement
 Scheibe Bergfalke (en français, faucon de montagne), un planeur biplace
 Scheibe Zugvogel (en français, oiseau migrateur), un planeur monoplace
 Scheibe SF 27 Zugvogel V (en français, oiseau migrateur), un planeur monoplace
 Scheibe Spatz (en français, moineau), un planeur
 Scheibe SF-30 Club-Spatz , un planeur monoplace